Кафявозъбка може да се отнася за:
 Кафявозъбкови (Soricinae), подсемейство земеровки
 Кафявозъбки (Sorex), род земеровки от подсемейство Кафявозъбкови
 Обикновена кафявозъбка (Sorex araneus), вид земеровки от род Кафявозъбки, най-разпространеният в България